Tigveni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tigveni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Tigveni (Rătești), Dorf im Kreis Argeș